Чемпионат Европы по фехтованию 2015 года проходил 5—11 июня в Монтрё (Швейцария), и стало 28-м по счёту. Были разыграны 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин. В личных соревнованиях поединок за третье место не проводился и бронзовая медаль присуждалась обоим проигравшим полуфиналистам. Среди команд проводился бой за третье место.

Расписание

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Мужчины

Индивидуальная шпага 
 98 участников из 29 стран.

Индивидуальная рапира 
 72 участника из 25 стран.

Индивидуальная сабля 
 57 участников из 21 страны.

Командная шпага

Итоговое положение 
Приняли участие 19 команд.

Командная рапира

Итоговое положение 
Приняли участие 12 команд.

Командная сабля

Итоговое положение 
Приняли участие 12 команд.

Женщины

Индивидуальная шпага 
 77 участниц из 26 стран.

Индивидуальная рапира 
 43 участницы из 18 стран.

Индивидуальная сабля 
 53 участницы из 20 стран.

Командная шпага

Итоговое положение 
Приняли участие 14 команд.

Командная рапира

Итоговое положение 
Приняли участие 8 команд.

Командная сабля

Итоговое положение 
Приняли участие 11 команд.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте чемпионата

Фехтование
Июнь 2015 года
Спорт в Швейцарии в 2015 году
2015
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Монтрё
Международные соревнования по фехтованию в Швейцарии